Гран-при Европы 2001 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на автодроме Нюрбургринг в Нюрбурге, Германия. Соревнования состоялись 24 июня 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Хуан-Пабло Монтойя 1:18,354
 Михаэль Шумахер остановился на формировочном круге, но успел вернуться в боксы за запасной машиной до рестарта.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Европы